Torrecilla del Pinar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrecilla del Pinar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Torrecilla del Pinar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar